Dit is een lijst van planetoïden 35501-35600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (35501) - || 1998 FM41|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35502) - || 1998 FP41|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35503) - || 1998 FT42|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35504) - || 1998 FF43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35505) - || 1998 FS43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35506) - || 1998 FU43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35507) - || 1998 FY43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35508) - || 1998 FC44|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35509) - || 1998 FK44|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35510) - || 1998 FF47|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35511) - || 1998 FY48|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35512) - || 1998 FH53|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35513) - || 1998 FL53|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35514) - || 1998 FZ56|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35515) - || 1998 FK57|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35516) - || 1998 FU57|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35517) - || 1998 FV58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35518) - || 1998 FU59|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35519) - || 1998 FJ60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35520) - || 1998 FX60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35521) - || 1998 FX61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35522) - || 1998 FY62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35523) - || 1998 FQ63|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35524) - || 1998 FK64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35525) - || 1998 FV64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35526) - || 1998 FX67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35527) - || 1998 FG68|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35528) - || 1998 FC69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35529) - || 1998 FU69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35530) - || 1998 FE70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35531) - || 1998 FQ70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35532) - || 1998 FV71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35533) - || 1998 FO72|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35534) - || 1998 FW73|| 20 maart 1998 || LONEOS
|-
| (35535) - || 1998 FS77|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35536) - || 1998 FG78|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35537) - || 1998 FC79|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35538) - || 1998 FH80|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35539) - || 1998 FJ91|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35540) - || 1998 FE94|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35541) - || 1998 FS95|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35542) - || 1998 FS99|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35543) - || 1998 FU99|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35544) - || 1998 FT102|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35545) - || 1998 FQ103|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35546) - || 1998 FA105|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35547) - || 1998 FV106|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35548) - || 1998 FL107|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35549) - || 1998 FT108|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35550) - || 1998 FD109|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35551) - || 1998 FA114|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35552) - || 1998 FE115|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35553) - || 1998 FK116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35554) - || 1998 FL118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35555) - || 1998 FC120|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35556) - || 1998 FC122|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35557) - || 1998 FO122|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35558) - || 1998 FT122|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35559) - || 1998 FO127|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35560) - || 1998 FU130|| 22 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35561) - || 1998 FZ132|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (35562) - || 1998 GL1|| 5 april 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (35563) - || 1998 GK3|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (35564) - || 1998 GY5|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (35565) - || 1998 GF6|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (35566) - || 1998 GE7|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (35567) - || 1998 GC9|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (35568) - || 1998 GD9|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (35569) - || 1998 GN9|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (35570) - || 1998 GF10|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (35571) - || 1998 HV6|| 21 april 1998 || M. Bœuf
|-
| (35572) - || 1998 HW6|| 19 april 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (35573) - || 1998 HH9|| 18 april 1998 || Spacewatch
|-
| (35574) - || 1998 HE12|| 19 april 1998 || Spacewatch
|-
| (35575) - || 1998 HC18|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (35576) - || 1998 HB21|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (35577) - || 1998 HZ26|| 21 april 1998 || Spacewatch
|-
| (35578) - || 1998 HE34|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (35579) - || 1998 HA36|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (35580) - || 1998 HK39|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (35581) - || 1998 HD40|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (35582) - || 1998 HD45|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (35583) - || 1998 HX45|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (35584) - || 1998 HY46|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (35585) - || 1998 HZ51|| 30 april 1998 || LONEOS
|-
| (35586) - || 1998 HG54|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (35587) - || 1998 HR63|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (35588) - || 1998 HU80|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (35589) - || 1998 HY80|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (35590) - || 1998 HQ86|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (35591) - || 1998 HB91|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (35592) - || 1998 HR94|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (35593) - || 1998 HP98|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (35594) - || 1998 HY114|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35595) - || 1998 HO116|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35596) - || 1998 HZ117|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35597) - || 1998 HJ118|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35598) - || 1998 HZ118|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35599) - || 1998 HV120|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35600) - || 1998 HY121|| 23 april 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten